Католические новомученики России — программа Католической церкви в России, утверждённая Конференцией католических епископов Российской Федерации 30 января 2002.

Задача программы 
Задача программы — работа над подготовкой к прославлению российских католических мучеников XX столетия. На первой стадии участники программы собирали сведения о кандидатах к беатификации — причислению к лику блаженных. Были собраны информация и документы о них, их жизни и смерти, а также о частном почитании верующими. Затем эти сведения были переданы церковным властям. На основании полученных материалов, 31 мая 2003 в Риме начался процесс «Дело о беатификации или объявлении мучениками архиепископа Эдуарда Профитлиха и 15 сподвижников», постулатором которого был назначен священник Бронислав Чаплицкий. С этого момента кандидаты получили титул слуг Божьих. 17 января 2014 года, из-за того, что процесс слуги Божьего архиепископа Эдуарда Профитлиха был передан в Эстонию, процесс новомучеников российских получил новое название: «Дело о беатификации или объявлении мучениками епископа Антония Малецкого и 14 сподвижников». 

16 февраля 2021 г. процесс был реорганизован и получил название «Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божиих епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Донизаны, апостольского администратора Ленинграда и 9 сподвижников, убитых из ненависти к Вере». Из группы Слуг Божьих были исключены священники Епифаний Акулов и Потапий Емельянов и монахиня Роза Сердца Марии (Галина Енткевич). В связи с наличием частного почитания епископа Кароля Сливовского и священника Антония Дземешкевича было одобрено их присоединение к группе Слуг Божьих. Слуги Божьи Андрей Цикото, Янис Мендрикс, Фабиан Абрантович и Станислав Шульминский исключены из процесса в России, и процесс их беатификации продолжен в Польше.

Слуги Божьи 
Всего в рамках Дела рассматриваются материалы о жизни и кончине 15 слуг Божьих. Среди них:
 архимандрит Фабиан Абрантович MIC.
 мать Екатерина (Анна Ивановна) Абрикосова (сестра Мария Екатерина Сиенская OPL).
 священник Епифаний (Игорь Александрович) Акулов.
 прелат Константин Ромуальд Будкевич.
 священник Франциск Будрис.
 священник Потапий (Пётр Андреевич) Емельянов.
 монахиня Галина Фаддеевна Енткевич (сестра Роза Сердца Марии OPL).
 Камилла Николаевна Крушельницкая
 епископ Антоний Малецкий
 священник Янис Мендрикс MIC
 священник Ян Тройго
 священник Павел Хомич
 архимандрит Андрей Цикото MIC
 священник Антоний Червинский
 священник Станислав Шульминский SAC.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы

Деятели католицизма
Новомученики в СССР
Католицизм в СССР